Een opgeheven geslacht van zangvogels.
Rivierroodstaart (nu in het geslacht Phoenicurus)